John A. Macdonald – pierwszy premier Kanady
 John D. MacDonald – amerykański pisarz sensacyjny
 John S. Macdonald – kanadyjski prawnik i polityk
 John MacDonald – nowozelandzki wioślarz
 John Macdonald – amerykański psychiatra (Triada Macdonalda)